Arawakia može označavati:
 Arawakia (Animalia) Villiers, 1981, rod kukaca iz porodice Cerambycidae.
 Arawakia (Plantae)  L.Marinho, biljni rod iz porodice Clusiaceae